Архиепархия Ла-Платы (, ) — архиепархия Римско-католической церкви с центром в городе Ла-Плата, Аргентина. В митрополию Ла-Платы входят суффраганные епархии Асуля, Мар-дель-Платы, 9 Июля, Сарате — Кампаны, Часкомуса. Кафедральным собором архиепархии Ла-Платы служит церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Правящим архиепископом Ла-Платы является Виктор Мануэль Фернандес.

Территория 
Архиепархия охватывает пять муниципалитетов аргентинской провинции Буэнос-Айрес: Бериссо, Энсенада, Ла-Плата, Магдалена и Пунта-Индио.

Площадь архиепархии Ла-Платы составляет 4.652 км², её территория разделена на 76 приходов.

История 
15 февраля 1897 года Папа Римский Лев XIII издал буллу «In Petri Cathedra», которой учредил епархию Ла-Платы, выделив её из архиепархии Буэнос-Айреса. Первоначально епархия Ла-Платы входила в митрополию Буэнос-Айреса.

10 января 1922 года декретом епископа Ла-Платы Франсиско Альберти была основана епархиальная семинария святого Иосифа.

20 апреля 1934 года Папа Римский Пий XI издал буллу «Nobilis Argentinae nationis», которой передал часть территории епархии Ла-Платы для образования новых епархий Асуля, Баия-Бланки (сегодня — архиепархия Баия-Бланки), Мерседеса (сегодня — архиепархия Мерседеса — Лухана) и одновременно возвёл епархию Ла-Платы в ранг архиепархии.

В следующие годы архиепархия Ла-Платы передала часть своей территории для учреждения новых церковных структур:
 3 марта 1947 года — для образования епархии Сан-Николаса-де-лос-Арройоса;
 11 февраля 1957 года — для образования епархий Ломас-де-Саморы, Мар-дель-Платы, Морона и Сан-Исидро;
 10 апреля 1961 года — для образования епархии Авельянеды (сегодня — епархия Авельянеды — Лануса);
 19 июня 1976 года — для образования епархии Кильмеса;
 27 марта 1980 года — для образования епархии Часкомуса.

Ординарии архиепархии 
 епископ Мариано Антонио Эспиноса (8.02.1898 — 24.08.1900), назначен архиепископом Буэнос-Айреса;
 епископ Хуан Непомусено Терреро-и-Эскалада (7.12.1900 — 10.01.1921);
 архиепископ Франсиско Альберти (13.07.1921 — 27.06.1938);
 архиепископ Хуан Паскуаль Кименто (16.10.1938 — 25.12.1946);
 архиепископ Томас Хуан Карлос Солари (20.09.1948 — 13.05.1954);
 архиепископ Антонио Хосе Пласа (14.11.1955 — 18.12.1985);
 архиепископ Антонио Кваррасино (18.12.1985 — 10.07.1990), назначен архиепископом Буэнос-Айреса;
 архиепископ Карлос Вальтер Галан Барри (8.05.1991 — 12.06.2000);
 архиепископ Эктор Рубен Агуэр (12.06.2000 — 2.06.2018);
 архиепископ Виктор Мануэль Фернандес (2.06.2018 — ).

Статистика 
На конец 2016 года из  человек, проживавших на территории архиепархии Ла-Платы, католиками являлись  человек, что соответствовало 88 % от общей численности населения архиепархии.

|-
| 1950 || 2.740.000 || 3.500.000 || 78,3 || 692 || 317 || 375 || 3.959 || || 624 || 2.503 || 167
|-
| 1966 || 670.000 || 700.000 || 95,7 || 191 || 118 || 73 || 3.507 || || 117 || 595 || 64
|-
| 1970 || 730.000 || 770.000 || 94,8 || 198 || 120 || 78 || 3.686 || || 112 || 600 || 69
|-
| 1976 || 750.000 || 800.000 || 93,8 || 185 || 115 || 70 || 4.054 || 1 || 86 || 550 || 56
|-
| 1980 || 793.000 || 843.000 || 94,1 || 187 || 117 || 70 || 4.240 || 5 || 101 || 550 || 72
|-
| 1990 || 642.550 || 755.940 || 85,0 || 152 || 105 || 47 || 4.227 || 6 || 61 || 435 || 64
|-
| 1999 || 709.000 || 836.000 || 84,8 || 134 || 95 || 39 || 5.291 || 5 || 54 || 356 || 66
|-
| 2000 || 716.000 || 845.000 || 84,7 || 134 || 92 || 42 || 5.343 || 5 || 57 || 362 || 66
|-
| 2001 || 648.647 || 763.115 || 85,0 || 142 || 94 || 48 || 4.567 || 5 || 120 || 356 || 64
|-
| 2002 || 617.596 || 726.583 || 85,0 || 140 || 96 || 44 || 4.411 || 5 || 114 || 373 || 65
|-
| 2003 || 637.500 || 750.000 || 85,0 || 157 || 106 || 51 || 4.060 || 5 || 120 || 373 || 65
|-
| 2004 || 637.500 || 750.000 || 85,0 || 157 || 106 || 51 || 4.060 || 5 || 127 || 375 || 65
|-
| 2013 || 862.000 || 935.000 || 92,2 || 156 || 122 || 34 || 5.525 || 4 || 59 || 322 || 72
|-
| 2016 || 872.000 || 991.000 || 88,0 || 160 || 124 || 36 || 5.450 || 4 || 64 || 322 || 76
|}

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт архиепархии 
 Информация на сайте Catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте GCatholic.org 
 Информация на сайте Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) 

Католические епархии Аргентины